Салвадор Алварадо има више значења:

 Општина Салвадор Алварадо (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Салвадор Алварадо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику